Ел Верхелито има више значења:

 Ел Верхелито (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Верхелито (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Верхелито (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Верхелито (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Верхелито (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Верхелито, Ла Ориља Вијеха (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Верхелито (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Верхелито (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Верхелито (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Верхелито (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику